Toast Masters è il quinto album degli Yuppie Flu, pubblicato dalla Homesleep Music nel 2005.

Tracce

Note

Collegamenti esterni